Finning (plaats), de Duitse plaats Finning
 Afsnijden van haaienvinnen
 Finning International, een Canadees bedrijf.